Пётр Иванович Засецкий (1899—1941) — советский оперный певец (тенор), Народный артист Белорусской ССР (1940).

Биография 
Пётр Засецкий учился в Саратовской консерватории. На оперной сцене дебютировал в 1920 году в городе Ростов-на-Дону. Работал в Оперной студии Станиславского (до 1924 года), в Большом театре. С 1924 по 1937 год работал в оперных театрах Ленинграда, а в 1937 году перебрался в Минск, где пел в театре оперы и балета.

Партии 
 «Свадьба Фигаро» Моцарта — Дон Базилио
 «Похищение из сераля» Моцарта — Педрильо
 «В пущах Полесья» А. В. Богатырёва — Савка Мильгун (первый исполнитель)
 «За красный Петроград» А. П. Гладковского и Е. В. Пруссака — Вася
 «Михась Подгорный» Е. К. Тикоцкого — Мартин
 «Цветок счастья» А. Е. Туренкова — Микита (первый исполнитель)
 «Тихий Дон» И. И. Дзержинского — Мишук
 «Нос» Д. Д. Шостаковича — Иван
 «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича — Сергей

Примечания

Ссылки 

Выпускники Саратовской консерватории
Народные артисты Белорусской ССР
Теноры
Персоналии:Большой театр
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь